Газы Герай:

 Газы I Герай — хан Крыма в 1523—1524 годах.
 Газы II Герай — хан Крыма в 1588—1607 годах.
 Газы III Герай — хан Крыма в 1704—1707 годах.
 Газы Герай — калга Крымского ханства в 1651—1666 годах.